Брезє — поселення в общині Загорє-об-Саві, Словенія.
 Брезє — поселення в общині Ново Место, Словенія.
 Брезє — поселення в общині Церкниця, Словенія.
 Брезє — поселення в общині Мозирє, Словенія.
 Брезє — поселення в общині Радовлиця, Словенія.
 Брезє — поселення в общині Светий Юрій-об-Щавниці, Словенія.
 Брезє-в-Подбочю — поселення в общині Кршко, Словенія.
 Брезє-над-Камником — поселення в общині Камник, Словенія.
 Брезє-об-Слому — поселення в общині Шентюр, Словенія.
 Брезє-под-Наносом — поселення в общині Постойна, Словенія.
 Брезє-при-Бойснем — поселення в общині Брежиці, Словенія.
 Брезє-при-Великій Долині — поселення в общині Брежиці, Словенія.
 Брезє-при-Винєм Врху — поселення в общині Семич, Словенія.
 Брезє-при-Гросуплєм — поселення в общині Гросуплє, Словенія.
 Брезє-при-Добєм — поселення в общині Добє, Словенія.
 Брезє-при-Доброві — поселення в общині Доброва-Полхов Градець, Словенія.
 Брезє-при-Добу — поселення в общині Домжале, Словенія.
 Брезє-при-Довшкем — поселення в общині Кршко, Словенія.
 Брезє-при-Кумполю — поселення в общині Літія, Словенія.
 Брезє-при-Лекмарю — поселення в общині Шмарє-при-Єлшах, Словенія.
 Брезє-при-Липоглаву — поселення в общині Любляна, Словенія.
 Брезє-при-Лочах — поселення в общині Словенське Коніце, Словенія.
 Брезє-при-Оплотниці — поселення в общині Оплотниця, Словенія.
 Брезє-при-Подплату — поселення в общині Рогашка Слатина, Словенія.
 Брезє-при-Польчанах — поселення в общині Польчане, Словенія.
 Брезє-при-Ракі — поселення в общині Кршко, Словенія.
 Брезє-при-Рожнем Долу — поселення в общині Семич, Словенія.
 Брезє-при-Сенушах — поселення в общині Кршко, Словенія.
 Брезє-при-Словенській Бистриці — поселення в общині Словенська Бистриця, Словенія.
 Брезє-при-Требелнем — поселення в общині Мокроног-Требелно, Словенія.
 Брезє-при-Тржичу — поселення в общині Тржич, Словенія.